Municipio de Granville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Granville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Granville (condado de Putnam, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Granville (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.
 Municipio de Granville (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Granville (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Granville (condado de Mercer, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Granville (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Granville (condado de Mifflin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mifflin.